Восстание — один из видов массовых выступлений против существующей власти, как правило, не приводящих к смене политического строя в государстве, стране или регионе. В английском языке данное понятие передаётся словами rebellion, revolt или uprising в зависимости от контекста.

Известные восстания 
См. категорию «Восстания»

Кино и ТВ 
  — мини-сериал, США, 2001.
  — х/ф, Гонконг, 2009.
  — х/ф, Франция, 2011 (в оригинале — «Порядок и мораль», «Восстание» — в англоязычном прокате).
 Восстание — эпизод (2015) американского телесериала «Стрела».
  — мини-сериал, Ирландия, 2016.
  — эпизод (2016) американского телесериала «Агенты „Щ.И.Т.“»
  — х/ф, США, 2017.

Музыка 
 Восстание — немецкая группа.
Альбомы
 Восстание — группы Bob Marley & The Wailers, 1980.
 Восстание — группы Entombed, 2000.
  — группы , 2017.

Песни
  — группы Arcade Fire, 2005.
 Восстание — группы Muse, 2009.
 Восстание — группы Linkin Park, 2014.
  — группы Muse, 2015.

Компьютерные игры 
  — 1997 года.
 Командуй и завоёвывай: Красная тревога 3 — Восстание — 2009 года.
  — 2012 года.

Прочее 
  — повесть (1924) Йозефа Рота.

См. также 
 Бунт (значения)
 Революция (значения)
 Uprising (значения)
 Сопротивление
 Массовые беспорядки
 Повстанец
 Восстание против вымирания
 Rebellion Racing
 Rebellion Developments
 Re-Volt